Hawarden ist die Bezeichnung mehrerer

Orte:
 Hawarden (Iowa)
 Hawarden (Neuseeland)
 Hawarden (Wales)
 Hawarden (Saskatchewan)

Personen:
 Edward Hawarden (1662–1735), englischer römisch-katholischer Theologe
 Lady Clementina Hawarden (1822–1865), Pionierin der Fotografie